LEVC steht für:

 Flughafen Valencia (ICAO-Code)
 London Electric Vehicle Company, britischer Automobilhersteller (aus The London Taxi Company hervorgegangenes Tochterunternehmen von Geely)

Abkürzung